Чемпионат Финляндии по легкой атлетике 1911 или Калеваский матч 1911 (Kalevan-ottelu 1911) проходил в Тампере 15–16 июля 1911 года. Победителем стала команда Helsingin Kisa-Veikot (HKV) из Хельсинки.

Медалисты

Источники 
01.08.1911 Suomen Urheilulehti № 8

Спортивные соревнования в Тампере
Соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике